Августинович — польская фамилия. Известные носители:
 Августиновичи — дворяне
 Августинович, Александр (1865—1944) — польский живописец.
 Августинович, Виктория Андреевна — русская революционерка.
 Августинович, Глория Олеговна (род. 1979) — российская актриса.
 Августинович, Иван Константинович (?—1896) — учёный-гидротехник.
 Августинович, Максим Владимирович (род. 2003) — белорусский футболист.
 Августинович, Михаил Петрович (1912—1984) — советский военный деятель, вице-адмирал.
 Августинович, Октавий Петрович (?—1886) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов, редактор-составитель «Строевого пехотного устава».
 Августинович, Фома (Томаш) Матвеевич (1809 или 1810—1891) — российский врач, ботаник, этнограф и путешественник.
 Августинович, Якуб Стефан (1701—1783)— священнослужитель, архиепископ львовский армянской католической церкви
 Августинович, Ян Тобиаш (1664—1751) — священнослужитель, архиепископ львовский армянской католической церкви (1715—1751). Папский тайный советник. Граф.